Гладских, Евгений Валерьевич (1982) — хоккеист